Edoardo III degli Anglosassoni – meglio noto come Edoardo il Confessore
 Edoardo III d'Inghilterra – re d'Inghilterra e signore d'Irlanda dal 1327 alla sua morte
 Edoardo III – dramma storico attribuito in parte a William Shakespeare